Baldwin Park (Califórnia)
Baldwin Park (Missouri)

Desambiguações de topônimos